Деида́мия () — женское личное имя.

В истории
 Деидамия (IV—III века до н. э.) — дочь эпирского царя Эакида, супруга македонских царей Александра IV и Деметрия I Полиоркета.
 Деидамия (убита в 233 до н. э.) — эпирская царица, дочь Пирра II или Пирра III.

В древнегреческой мифологии
 Деидамия — дочь царя острова Скирос Ликомеда, жена Ахилла, мать Неоптолема.
 Деидамия, также Гипподамия или Лаодамия — жена царя лапифов Пирифоя, мать Полипета.
 Деидамия, также Гипподамия или Лаодамия — дочь героя Беллерофонта, мать Сарпедона.

Другое
 Деидамия — опера Г. Ф. Генделя

Имена греческого происхождения